Colorines kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colorines, Delstaten Mexiko, ort, 
 Colorines, Veracruz, ort, Córdoba, 

Robotskapade Mexikoförgreningar